Пат:
 Пат — становище в шаховій партії, коли сторона, котра повинна ходити, не може це зробити, бо всі її фігури і пішаки позбавлені можливості зробити хід, при цьому король не повинен знаходитися під шахом.
 ПАТ — Публічне акціонерне товариство. Протягом двох років (з 30 квітня 2009 р. до 30 квітня 2011 р.) Відкриті та Закриті акціонерні товариства в Україні (ВАТ та ЗАТ) повинні змінити найменування на Публічне акціонерне товариство (ПАТ) або на Приватне акціонерне товариство (ПрАТ)

Див. також
 Пата (значення)